Seznam vodotokov porečja Ljubljanice.

Seznam obsega imena 200 vodotokov.

Ljubljanica